Мамбре́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Дампьер-сюр-Салон. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70340.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 290 км к юго-востоку от Парижа, в 45 км северо-западнее Безансона, в 31 км к западу от Везуля.

По территории коммуны протекает река Ваннон, вдоль южной границы — река Сона, а вдоль восточной границы — река Гуржона.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 222 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 143 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 96 были экономически активными, 47 — неактивными (показатель активности — 67,1 %, в 1999 году было 76,7 %). Из 96 активных жителей работали 91 человек (52 мужчины и 39 женщин), безработных было 5 (1 мужчина и 4 женщины). Среди 47 неактивных 20 человек были учениками или студентами, 13 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Руины римских зданий (II век). Исторический памятник с 1846 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона